86-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 86-й меридиан восточной долготы
 86-й меридиан западной долготы

См. также 
 86-я параллель северной широты
 86-я параллель южной широты